Ellice River (Inuktitut: Kuunnuaq) ist ein Fluss in der Kitikmeot-Region von Nunavut in Kanada.

Er hat seinen Ursprung etwa 25 km östlich des Beechey Lake. Von dort fließt er nordwärts zum Queen Maud Gulf. Dort mündet er in die Campbell Bay.

Das Gelände zwischen dem Ellice River und dem Sherman Inlet ist hauptsächlich ebenes Sumpfland. Moschusochsen und Barrenground-Karibu frequentieren das Gebiet.

Der Fluss wurde zu Ehren von Edward Ellice, Jr. benannt.

Fauna 
Im Ellice River kommt der Seesaibling vor.
Große Ringelgans-Populationen brüten auf den Küsteninseln vor der Mündung des Ellice River.

Einzelnachweise 

0Ellice River